Хаим (Виталий) Сокол (род. 1973, Архангельск) — российский , , арт-обозреватель, автор инсталляций, перформансов, текстов.

Биография 
Родился в 1973 году в Архангельске. В 1996 году закончил Еврейский университет в Иерусалиме. С 2006 по 2007 год учился в Московском институте проблем современного искусства. Жил и выставлялся в арт-сквоте в Хохловом переулке. В 2006 году стал членом Международной ассоциации изобразительных искусств — АИАП при ЮНЕСКО. В 2017, 2018 годах вошёл в Российский инвестиционный художественный рейтинг 49ART, представляющий выдающихся современных художников в возрасте до 50 лет.

Живет и работает в Москве и Иерусалиме.

Персональные выставки 
 2022 — «Снегопад», Еврейский музей и центр толерантности, Москва, Россия
 2021 — «Превращение как форма сопротивления», Anna Nova Gallery, Санкт-Петербург, Россия
 2021 — «Когда подоконник сливается с линией горизонта», граунд Солянка, Москва, Россия 
 2021 — «Розовые тумбочки и другие объекты», галерея Pro Arts, Калуга, Россия 
 2019 — «В некотором смысле я становлюсь ими, а они мной», Государственная Третьяковская галерея, Москва, Россия
 2018 — «Свидетельство». Московский музей современного искусства. 
2018 — «Значит нашего появления на земле ожидали». Anna Nova Gallery, Санкт-Петербург.
 2016 — «МАСППРО». Pechersky Gallery, Винзавод, Москва.
 2014 — «Об истории», Anna Nova Gallery, Санкт-Петербург.
 2014 — «Спартак. Times New Roman». ЦТИ «Фабрика», Москва.
 2012 — «Амбивалентность». Anna Nova Gallery, Санкт-Петербург.
 2011 — «Только видео». Зверевский центр современного искусства, Москва.
 2010 — «Близорукость/Myopia». Anna Nova Gallery, Санкт-Петербург.
 2009 — «Палимпсесты». Галерея «Green Art», Пермь.
 2008 — «Криптомнезия. Рецидив». Галерея «АРТСтрелка-projects», Москва.
 2008 — «Земля» (совм. с А. Кузькиным), Stella Art Foundation, Москва.
 2005 — «Memories about memories». Small Room Gallery, Elul, Иерусалим.

Групповые выставки 
 2018 — «Места: одно за другим», Четвертая сессия проекта Виктора Мизиано «Удел человеческий», Еврейский музей и Центр толерантности, Москва
 2018 — «Искусство 2000х», Государственная Третьяковская галерея, Москва
 2017 — «Биробиджан. Международное художественное исследование Еврейской автономной области Российской Федерации», Биробиджан
 2017 — «Эдения: В городе будущего», Ермилов Центр, Харьков
 2016 — «School of Kyiv. Department Vienna», Вена, Австрия
 2016 — «Meanwhile, what about socialism?», AV Festival, Ньюкасл, Англия
 2016 — «Russian Contemporary: Drawing. No Limits» , Центр русской культуры «Пушкинский дом», Лондон
 2015 — «Осколки войны», ГЦСИ Калининград
 2015 — «Balagan. Contemporary Art from the Former Soviet Union and other mythical places», Kuhlhaus, Berlin, Germany
 2015 — «Kiev, Moscow and Beyond — 20 Years of Springerin», Depo Istanbul, Turkey
 2015 — «The School of Kyiv. 2nd Kyiv Biennial», Kyiv, Ukraine
 2015 — «Говорят, там где-то ты найдешь свое счастье», Центр визуальной культуры, Киев, Украина
 2015 — «Предмет искусства», ГЦСИ, Москва
 2014—2015 — «Истории двух городов», Московский музей современного искусства, Москва, The Jewish Museum of Vienna
 2014 — «Lockout», Центр визуальной культуры, Киев, Украина
 2014 — «Перформанс в России. Картография истории», Музей современного искусства Гараж, Москва
 2014 — «Актуальный рисунок», Государственный Русский музей, С. Петербург
 2014 — «Do it», Музей современного искусства Гараж, Москва
 2014 — 2nd Montevideo Biennial, Montevideo, Uruguay
 2014 — BRICS Program, Oi Futuro Institute, Rio de Janeiro, Brazil
 2014 — Les Rencontres Internationales, Gaîté Lyrique and Palais de Tokyo, Paris
 2013 — «Откровения», ГЦСИ, Москва, Россия
 2013 — «Музей современного искусства: департамент труда и занятости», Государственная Третьяковская галерея, Москва
 2013 — «Сны для тех, кто бодрствует». Московский музей современного искусства
 2009 — «Тайная жизнь тел». Открытая галерея, Москва.
 2008 — «Русское бедное». Речной вокзал, Пермь.
 2008 — 1-я Биеннале молодого искусства, Москва.
 2008 — «@60.artisrael.world». Judah L. Magnes Museum, Berkley CA, США.
 2007 — «Координаты». Государственный художественный музей, Кострома.
 2007 — «Space». Международная выставка молодых художников. Московский музей современного искусства
 2007 — «Молодым везде». Типография «Оригинал» — ГЦСИ, Москва.
 2007 — «Черный квадрат». Выставка номинантов на национальную премию в области современного искусства, ЦДХ, Москва.
 2006 — «Breathing Memory». Limbus Gallery, Тель-Авив.
 2006 — «Let’s talk about migration». International art exhibition organized by the Club.
 2006 — «UNESCO for Arts and Letters of the Department of Achaia». Патрас, Греция.
 2006 — «New members-2006». Artists House, Иерусалим.
 2006 — «Fwd:Re:Form?» Спецпроект ИПСИ в рамках Арт-Москвы, ЦДХ, Москва.
 2004 — «Window». Small Room Gallery, Elul, Иерусалим.

Ссылки 
 Официальный сайт Хаима Сокола
 Хаим Сокол на сайте проекта «Русское бедное»

Источники 

Современные художники России
Премия «Соратник»